Das Ahandale-Kloster oder Bongtag Gönpa Gedan Shedrub Namgyel Ling (tib. bong stag dgon pa dge ldan bshad sgrub rnam rgyal gling) ist ein Gelugpa-Kloster im Kreis Ulan im Nordosten des Autonomen Bezirks Haixi der Mongolen und Tibeter in der chinesischen Provinz Qinghai. Es liegt am Fuß des Ahandale Shan 阿汗达勒山 im östlichen Teil des Qaidam-Beckens. Das Kloster wurde 1812 vom 3. Ziyuhu Rinpoche aus dem Ragya-Kloster gegründet.

Literatur 
 Zangzu da cidian. Lanzhou 2003
  (von Pu Wencheng 蒲文成) (chinesisch)

Weblinks 
  (Website des Po-Lin-Klosters in Hongkong) (chinesisch)
 places.thlib.org Bongtak Gönpa Genden Shedrup Namgyel Ling

Einzelnachweise und Fußnoten 

Buddhistisches Kloster in Qinghai
Kloster (19. Jahrhundert)
Vajrayana
Gegründet 1812